Sagres kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sagres (kommun), São Paulo,

Portugal 

 Sagres (ort), Faro, Vila do Bispo, 
 Sagres (freguesia), Faro, Vila do Bispo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar